Vári kan syfta på följande platser:

Grekland 

 Vári (ort i Grekland, Attika), Nomarchía Anatolikís Attikís, 
 Vári (ort i Grekland, Sydegeiska öarna), Kykladerna, 

Robotskapade Greklandförgreningar